Kincaid ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Kincaid (1940–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Austin Kincaid (* 1980), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Bradley Kincaid (1895–1989), US-amerikanischer Folk- und Old-Time-Musiker
 Harrison R. Kincaid (1836–1920), US-amerikanischer Journalist, Verleger und Politiker
 Jamaica Kincaid (* 1949), antiguanisch-US-amerikanische Schriftstellerin
 John Kincaid (1791–1873), US-amerikanischer Politiker
 Priscilla Kincaid-Smith († 2015), südafrikanisch-australische Medizinerin
 Tim Kincaid (* 1944), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Trevor Kincaid (1872–1970), US-amerikanischer Biologe
 Wally Kincaid († 2015), US-amerikanischer Baseballtrainer
 William Kincaid (Flötist) (1895–1967), US-amerikanischer Flötist und Hochschullehrer
 William Kincaid (Maler) (* 1957), US-amerikanischer Maler
 William Kincaid (* 1992), US-amerikanischer Langstreckenläufer

Kincaid heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kincaid (Illinois)
 Kincaid (Kansas)

in Kanada:
 Kincaid (Saskatchewan)

Siehe auch:
 Gramm & Kincaid Motors, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Kincade
 Kinkade
 Kinkaid
 Kinkead